Часо́вня в честь спасе́ния Алекса́ндра III — культовое сооружение работы архитектора В. Н. Николаева в Киеве, построенное в 1891 году и уничтоженное большевиками в 1926 году. Часовня находилась на месте современного памятника Ивану Котляревскому на Лукьяновке.

17 (29) октября 1888 года произошло крушение императорского поезда под железнодорожной станцией Борки. Сам император Александр III и члены его семьи не пострадали. Их спасение многие посчитали чудом. В честь этого события в 1891 году в Киеве в районе Лукьяновка, на небольшой площади на углу улицы Большой Дорогожицкой и безымянного проезда была построена часовня в русском стиле по проекту киевского архитектора Владимира Николаева. Вокруг часовни был разбит сквер. Каменная часовня представляла собой типичный памятник-склеп и походила на склепы богатых киевлян на городских кладбищах того времени. Дата крушения 17 октября по старому стилю — день поминания святого пророка Осии, поэтому прилегающий к скверу с часовней проезд и его продолжение — Мало-Дорогожицкую улицу переименовали в Осиевскую улицу (ныне улица Герцена).

Часовня была разрушена в 1926 году. Ныне на её месте находится памятник писателю Ивану Котляревскому в одноимённом сквере.

Литература 
 Кальницький М. Київ. Прикмети часу. 1890-ті роки. — Київ: ВАРТО, 2013. — С.122-127.
 Київ. Історична енциклопедія. З найдавніших часів до 1917 року.
 Третяк К. О. Київ: Путівник по зруйнованому місту. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2001. — 200 с.

История Киева
Часовни Украины
Здания, спроектированные Владимиром Николаевым
Культовые сооружения, построенные в 1891 году
Здания и сооружения, снесённые в 1926 году
Исчезли в 1926 году
Киев
Александр III